Ana de Sajonia (13 de diciembre de 1929 - 13 de marzo de 2012) fue una princesa y duquesa de Sajonia y madre del actual pretendiente al desaparecido trono de Sajonia y jefe de la Casa de Wettin, el príncipe Alejandro, margrave de Meissen.

Biografía 
Fue la tercera de los hijos del príncipe Federico Cristián de Sajonia, Margrave de Meissen y de su esposa, la princesa Isabel Elena de Thurn y Taxis.

Matrimonio 
La princesa Ana contrajo matrimonio el 1 de mayo de 1953, en París, Francia, con Roberto Afif; fueron padres de tres hijos:

 Alejandro Afif príncipe de Sajonia-Gessaphe, Margrave de Meissen (n. 1954)
 Federico Guillermo Afif príncipe de Sajonia-Gessaphe (1955)
 Carlos Augusto Afif príncipe de Sajonia-Gessaphe (1958)

El primer designado como heredero dinástico por su hermano María Emanuel de Sajonia fue su sobrino el príncipe Juan Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha, único hijo de su hermana la princesa Matilde de Sajonia, fruto de su matrimonio con el príncipe Juan Enrique de Sajonia-Coburgo-Gotha y Koháry. Era claramente la mejor elección ya que el príncipe era miembro dinástico de una de las ramas ducales de la Casa de Wettin y patrilinealmente superior a la misma rama Real. Después de la temprana muerte del príncipe Juan Alberto, María Emanuel consideró como potencial heredero al hijo de Ana, Alejandro Afif, a pesar de que el matrimonio Afif-Sajonia era un matrimonio morganático contrario a las leyes tradicionales de la Casa de Sajonia que requieren matrimonio entre iguales como condición para que los descendientes hereden derechos dinásticos.

El 14 de mayo de 1997 el margrave de Meissen propuso a su sobrino Alejandro Afif como heredero y redactó un documento que fue firmado por los otros miembros tanto masculinos como femeninos de la Casa Real (incluyendo a previamente no dinásticas esposas de príncipes) donde se establece que Alejandro lo sucederá a su muerte. El documento fue firmado por: Anastasia, margravina de Meissen; el príncipe Alberto José y su esposa -de soltera: Elmira Henke-; el príncipe Dedo (por sí mismo, por su hermano el príncipe Gero y por su madrastra -de soltera: Virginia Dulon-; su otro hermano el príncipe Timo había fallecido en 1982), las princesas María Josefa, Ana y Matilde; y la tercera esposa del príncipe Timo, -de soltera: Erina Eilts-. Dos años después el 1 de julio de 1999 el margrave adoptó a Alejandro Afif.

El acuerdo de 1997 provó ser controversial y en el verano de 2002 tres de los firmantes: el príncipe Alberto José, el príncipe Dedo y el príncipe Gero (este último consintió por vía de un poderhabiente pero no había firmado personalmente el documento) se retractaron de su apoyo al acuerdo. Al año siguiente el príncipe Alberto José escribió que es a través del príncipe Rüdiger y sus hijos que la línea directa de la rama Albertina de la Casa de Wettin continuará y de este modo evitará la extinción. Hasta su muerte, no obstante, el margrave como cabeza de la desposeída dinastía, siguió considerando a su sobrino e hijo adoptivo, el príncipe Alejandro, como el heredero contractual con derecho a sucederlo.

Inmediatamente después de la muerte de María Emanuel en julio de 2012, el príncipe Alberto José asumió la posición de jefe de la Casa Real de Sajonia. De acuerdo a Eurohistory Journal antes del funeral del margrave, se dijo que el príncipe Alberto José se reunió con su sobrino Alejandro y lo reconoció como el jefe de la familia, sin embargo tal aseveración fue contradicha por el mismo Alberto en su entrevista final, dada después del funeral de su hermano. Alejandro, citando el acuerdo familiar de 1997 asumió la jefatura. Alberto José murió en un hospital de Múnich el 6 de octubre de 2012 a la edad de 77 años.

Antes del réquiem por el margrave María Emanuel, Ruediger, que había intentado, infructuosamente, ser reconocido por su tío como un miembro dinástico de la Casa de Sajonia, condujo una manifestación de realistas sajones en las afueras de la catedral de Dresde, en protesta contra la decisión de Maria Emanuel de designar a Alejandro como heredero. El sitio web familiar del príncipe Ruediger establece que, previo a su muerte, Alberto José determinó que Ruediger sería su sucesor e instituyó un claro plan de sucesión. Sobre esta base, tras la muerte de Alberto José, el príncipe Ruediger asumió la jefatura de la casa, habiendo declarado: «No vamos a aceptar al príncipe Alejandro como jefe de la casa».

Ancestros

Referencias 

 en:Princess Anna of Saxony (1929–2012)

Princesas de Sajonia
Católicos de Alemania
Nobles de Alemania del siglo XX
Fallecidos en Múnich